B202 (België), een verbindingsweg in België
 Bundesstraße 202, een nationale weg in Duitsland